Volta ao Algarve 2021 – 47. edycja wyścigu kolarskiego Volta ao Algarve, która odbyła się w dniach od 5 do 9 maja 2021 na liczącej ponad 754 kilometry trasie na terenie regionu Algarve. Wyścig kategorii 2.Pro był częścią UCI ProSeries 2021.

Etapy

Drużyny

Wyniki etapów

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Etap 5

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja punktowa

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Bibliografia 
 
 

Kolarstwo w Portugalii
UCI ProSeries 2021
2021 w Portugalii
Algarve